El término Ejército yugoslavo puede referirse a cualquiera de las siguientes organizaciones militares:

Ejército Yugoslavo de la Patria, formación paramilitar conocida habitualmente como Chetniks (1904-1946).
Real Ejército Yugoslavo, las fuerzas armadas del Reino de Yugoslavia (1929-1941).
Ejército Popular Yugoslavo, las fuerzas armadas de la República Federal Socialista de Yugoslavia (1945-1992).
Ejército Federal Yugoslavo, fuerzas armadas de la República Federal de Yugoslavia (1992-2003).